Белянишки  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Белянишки — деревня, Лынтупский сельсовет, Поставский район, Витебская область
 Белянишки — хутор, Кольчунский сельсовет, Ошмянский район, Гродненская область